Комсомол — деревня в Омском районе Омской области России. Входит в состав Комсомольского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» деревня вошла в состав образованного муниципального образования «Комсомольское сельское поселение».

География 
Комсомол находится на юге центральной части региона, в лесостепной полосе Барабинской низменности, относящейся к Западно-Сибирской равнине.

Абсолютная высота — 115 м над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 262 человек мужчин — 124, женщин — 138	(47,3 и 52,7 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % от общей численности населения в 276 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автодорога «Ачаирский — Комсомол» (идентификационный номер 52 ОП МЗ Н-324) длиной 4,34 км..

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Омского района